Lachnicki (herb szlachecki)

Osoby
 Cyprian Lachnicki
 Ignacy Lachnicki
 Ignacy Emanuel Lachnicki